Anna Olsson (kanovaarster) (geboren 1964) Zweedse kanovaarster
 Anna Olsson (powerliftster) (geboren 1973) Zweedse powerliftster
 Anna Olsson (langlaufster) (geboren 1976) Zweedse langlaufster